Mania peut désigner :
 Mania, un film de Renato Polselli sorti en 1974 ;
 Mania, un film de Yórgos Panoussópoulos sorti en 1985 ;
 Mania, un film de Jessica Cameron sorti en 2015 ;
 Mania, un  album du groupe Fall Out Boy (2018) ;
 Mania, une rivière de Madagascar ;
 Mania, une divinité de la Folie dans la mythologie grecque ;
 Mania, une lampe murale, conçue par le designer italien Vico Magistretti.

Prénom

Voir aussi 
 Mega lo Mania, un jeu de stratégie en temps réel (1991)
 Mickey Mania, un jeu de plates-formes (1992)
 Taz-Mania, un jeu de plates-formes (1994)
 Beatmania, un jeu de rythme (1997)
 Elasto Mania, un jeu de simulation de moto (2000)

Homonymie de titre